Vila-rasa (Moià), masia moderna al terme municipal de Moià, a la comarca del Moianès
 Vila-rasa (Sant Boi de Lluçanès)
 Vila-rasa (Sant Cebrià de Rosselló)
 Mas Vila-rasa, mas al municipi de Sant Boi de Lluçanès (Osona)